Cispius era un nomen de la gens Cispia en la antigua Roma.

 Marcus Cispius, magistrado nombrado por Cicerón.
 Lucius Cispius, comandante en África bajo las órdenes de Julio César.

 Roma 
 Monte Cispius o Colina Cispia, uno de los varios nombres que recibe la Colina Esquilina en Roma.

Biología 
 Cispius, un género de araña.

Anexos prosopográficos de los antiguos romanos

sv:Cispius